Saint Joan kan avse:

Personer
 Joan of Arc (cirka 1412-1431)
 Saint Joan of Portugal (1452-1490)

Pjäser/film
 Saint Joan (pjäs) – av George Bernard Shaw
 Saint Joan (film) – adaptation regisserad av Otto Preminger

Se även
Sant Joan – flera betydelser